Escobilla morisca puede referirse a:

 El nombre común de la planta Scabiosa atropurpurea.
 El nombre común de la planta Scabiosa succisa.